Příjmení Čcheidze nosí více osob:

 Konstantin Alexandrovič Čcheidze (1897–1974) – gruzínský spisovatel zemřelý v Čechách
 Nikolaj Čcheidze (1864–1926) – gruzínský politik
 Zurab Čcheidze (1930—2007) – politik, krátce premiér Gruzie
 Revaz (Rezo) Čcheidze (1926–2015) – filmový režisér

Gruzínská příjmení